Дефо́ () — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Байрон Дефо — канадський хокеїст.
 Віллем Дефо — американський актор.
 Даніель Дефо — англійський письменник.
 Джермейн Дефо — англійський футболіст.

Англійські прізвища